Паралимни () — озеро в Греции, в Беотии. Расположено между горами Птоон на северо-западе и Месапион () на юго-востоке. Также упоминается как  и  и вероятно как . Через это озеро воды бассейна Копаис направляются в залив Вориос-Эввоикос, поэтому его поверхность увеличивается зимой.

Примечания 

Озёра Греции
Беотия
Бассейн Эгейского моря в Европе